Kees Meerman (drummer) (1950-2014), Nederlands drummer
 Kees Meerman (zanger)